Parisolabis är ett släkte av tvestjärtar. Parisolabis ingår i familjen skevtångtvestjärtar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skevtångtvestjärtar
Parisolabis